

События

Европа 

 2 ноября — 78-м папой римским стал Домн (правил до 678 года).
 Королём Уэссекса стал Кентвин, правивший до 685 года.
 С помощью Уилфрида, епископа Йорка, Дагоберт II найден и посажен на трон Австразии (правил до 679 года).
 Майордом Австразии Эброин обвинил своего соперника , епископа Аутуна, в соучастии в убийстве короля Хильдерика II. Епископу отрезали язык и губы и потом казнили (в 679 году).
 Началась осада Фессалоник славянскими племенами ринхинов, сагудатов и стримонцев, продолжавшаяся до 678 года.
 Император Византии Константин IV Погонат передал весь полуостров Афон в вечную собственность населяющим его монахам.

Азия 
 В Гиляне  Дабюя (правил в 640—676) сменил Фарукхан Великий (правил до 728 года).
 Ашина Дучжи хан стал правителем Западно-Тюркского каганата (правил до 679 года).
 36-м царём и 3-м императором Тибета стал Дудсрон (правил до 703 или 704 года).
 Войска южнокорейского царства Силла заняли столицу северокорейского царства Когурё.

Родились 
 Мухаммад аль-Бакир, 5-й шиитский имам (713—743) (ум. 743).

Скончались 
 1 апреля — Джувайрия бинт аль-Харис (род. 608), одна из жён пророка Мухаммада.
 17 июня — Адеодат II, 77-й папа римский (672—676).
 Ван Бо (род. 649 или 650), китайский поэт эпохи Тан.
 Манронманцан (род. 637), 35-й царь и 2-й император Тибета (650—676).
 Хлодвиг III (род. ок. 670), король Австразии (675—676).
 Эсквин, король Уэссекса (674—676).

См. также